Miejscowości w USA:
 Mountain City – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Rabun
 Mountain City – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Johnson
 Mountain City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays